Освалдо:

 Освалдо Таурисано (род. 1936) — бразильский футболист, левый нападающий.
 Освалдо де Оливейра Фильо (род. 1950) — бразильский футбольный тренер.